Сума́ти Рамасва́ми () — индийский и американский индолог и историк культуры, специалист по истории картографии и гендерным исследованиям.

Биография  

Получила в 1980 году бакалавра гуманитарных наук в Делийском университете, в 1982 году магистра гуманитарных наук и  по истории Древней Индии в Университете Джавахарлала Неру, в 1986 году магистра антропологии в Пенсильванском университете и в 1992 году доктора философии по истории в Калифорнийском университете в Беркли.

Была профессором истории Мичиганского университета и  истории Пенсильванского университета. 

Профессор истории Джеймса Б. Дьюка кафедры истории Тринити-колледжа искусств и наук Университета Дьюка и руководитель Центра южноазиатских исследований Университета Дьюка.

Одна из основателей цифрового архива южноазиатской народной визуальной культуры Tasveer Ghar ().

Президент .

Приглашённый научный сотрудник Оксфордского центра индуистских исследований Оксфордского университета.

Научные труды

Монографии

Статья 

 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 Ramaswamy S. Visualizing India’s Geo-body: Globes, Maps, Bodyscapes” 36 (2002): 157–195.

Научная редакция

Награды  
 Стипендия Гуггенхайма

Примечания

Литература

Ссылки 

 Humanities Futures Response. Sumathi Ramaswamy and Beth Holmgren // Duke Franklin Humanities Institute, 29.07.2016.

Индологи США
Индологи Индии
Преподаватели Мичиганского университета
Преподаватели Пенсильванского университета
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Делийского университета
Преподаватели Оксфордского университета
Историки культуры
Историки Индии
Историки США